Лёгкий корпус:
 Лёгкий корпус — первый корпус в вооружённых силах России, создан Петром I в 1701 году.
 Лёгкий корпус (ЛК) — внешний корпус подводной лодки, создаюющий обводы.